Линдоя-ду-Сул ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический  микрорегион Конкордия. Население составляет 4485 человек на 2006 год. Занимает площадь 195,056 км². Плотность населения — 23,0 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1990 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 71.469.577,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 15.151,49 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,819 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Санта-Катарина